Ла Енвидија има више значења:

 Ла Енвидија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Енвидија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Енвидија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Енвидија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Енвидија (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Енвидија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Енвидија (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енвидија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику